Tagajewo () steht für:
 Tagajewo (Oblast Nischni Nowgorod), Ort in der Oblast Nischni Nowgorod (Russland)
 Tagajewo (Tatarstan), Dorf in Tatarstan

Siehe auch:
 Tagajew